Fontanes kan syfta på:

 Fontanes, Lot
 Fontanes, Lozère

Se även
 Fontanès – flera betydelser